Meljak je lahko:
 Meljak, Barajevo (Srbija)
 Meljak, Črna gora